Prima Lega 2011-2012 – edizione del campionato di calcio del Bahrein
 Prima Lega 2011-2012 – edizione del campionato di calcio del Kuwait
 Prima Lega 2011-2012 – edizione del campionato di calcio della Siria
 Prima Lega 2011-2012 – edizione del campionato di calcio della Svizzera